Orliczkowate (Pteridaceae) – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje 5 podrodzin z 53 rodzajami i ponad 1,2 tysiącem gatunków. Są to paprocie naziemne i epifityczne, spotykane na całym świecie, ale najbardziej zróżnicowane w tropikach i na obszarach suchych. Liczne gatunki z rodzajów orliczka Pteris i adiantum Adiantum uprawiane są jako rośliny ozdobne w szklarniach lub doniczkach, a z rodzaju różdżyca Ceratopteris jako rośliny akwariowe.

Morfologia 

Kłącze krótkie lub długie, pełzające, podnoszące się do wyprostowanego, pokryte łuskami rzadziej samymi włoskami. Liście niezróżnicowane (monomorficzne), czasem ze zmodyfikowaną częścią blaszki (hemidimorficzne) lub rzadziej dwojakiego rodzaju (dimorficzne). Blaszka liściowa pojedyncza, pierzasto lub dłoniasto złożona. Użyłkowanie liścia zróżnicowane – żyłki są otwarte, rozwidlają się, w różny sposób są połączone, czasem tworzą siatkę żyłek. Kupki zarodni bez właściwych zawijek, często osłonięte przez podwinięty brzeg listków lub zarodnie ułożone są wzdłuż żyłek.

Systematyka 

W systemie Smitha i in. (2006) rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales). Tę samą pozycję ma w systemie PPG I (2016), przy czym odrębność tych paproci od pozostałych paprotkowców podkreślono zaliczając je do monotypowego podrzędu Pteridineae J.Prado & Schuettp., 2016.
 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Podział rodziny

podrodzina Parkerioideae Burnett, Outlines Bot.: 324. 1835
 Acrostichum L., Sp. Pl. 2: 1067. 1753
 Ceratopteris Brongn., Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 1821: 186. 1822 – różdżyca

podrodzina Cryptogrammoideae S.Lindsay, Edinburgh. J. Bot. 66(2): 358. 2009 
 Coniogramme Fee, Mem. Foug., 5. Gen. Filic.: 167. 1852
 Cryptogramma R.Br., Narr. Journey Polar Sea: 767. 1823 – zmienka
 Llavea Lag., Gen. Sp. Pl.: 33. 1816

podrodzina Pteridoideae Link, Fil. Spec.: 48. 1841
 Actiniopteris Link, Fil. Spec.: 79. 1841
 Anogramma Link, Fil. Spec.: 137. 1841
 Austrogramme E.Fourn., Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 5, 18: 278. 1873
 Cerosora Domin, Acta Bot. Bohem. 8: 3. 1929
 Cosentinia Tod., Giorn. Sci. Nat. Econ. Palermo 1: 219. 1866
 Jamesonia Hook. & Grev., Pl. Voy. Russes Monde 2: t.178. 1830
 Onychium Kaulf., Berlin. Jahrb. Pharm. Verbundenen Wiss. 21: 45. 1820
 Pityrogramma Link, Handbuch 3: 19–20. 1833
 Pteris L., Sp. Pl. 2: 1073. 1753 – orliczka
 Pterozonium Fee, Mem. Soc. Hist. Nat. Strasbourg 4(1): 202. 1850
 Syngramma J.Sm., London J. Bot. 4: 168–169. 1845
 Taenitis Willd. ex Schkuhr, Kl. Linn. Pfl.-Syst. 1: 20. 1804
 Tryonia Schuettp., J.Prado & A.T.Cochran, Phyto-Keys 35: 35–37. 2014

Podrodzina Vittarioideae Link, Fil. Spec.: 116. 1841
 Adiantum L., Sp. Pl. 2: 1094. 1753 – adiantum, niekropień, złotowłos
 Ananthacorus Underw. & Maxon, Contr. U.S. Natl. Herb. 10: 487. 1908
 Antrophyopsis (Benedict) Schuettp., Taxon 65(4): 717. 2016
 Antrophyum Kaulf., Enum. Filic.: 197, 282. 1824
 Haplopteris C.Presl, Tent. Pterid.: 141. 1836
 Hecistopteris J.Sm., London J. Bot. 1: 193. 1842
 Polytaenium Desv., Mem. Soc. Linn. Paris 6: 174, 218. 1827
 Radiovittaria (Benedict) E.H.Crane, Syst. Bot. 22: 514–515. 1997 (1998)
 Rheopteris Alston, Nova Guinea, n.s. 7: 2. 1956
 Scoliosorus T.Moore, Index Fil. xxix. 1857
 Vaginularia Fee, Mem. Foug., 3. Hist. Vittar.: 30–31. 1852
 Vittaria Sm., Mem. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 413, t.9, f.5. 1793

podrodzina Cheilanthoideae Horvat, Acta Bot. Inst. Bot. Univ. Zagreb. 2: 114. 1927
 Adiantopsis Fee, Mem. Foug., 5. Gen. Filic.: 145. 1852
 Aleuritopteris Fee, Mem. Foug., 5. Gen. Filic.: 153–154. 1852
 Allosorus Bernh., Neues J. Bot. 1(2): 36. 1805
 Argyrochosma (J.Sm.) Windham, Amer. Fern J. 77 (2): 38. 1987
 Aspidotis (Nutt. ex Hook.) Copel., Ann. Cryptog. Phytopathol. 5 [Gen. Fil.]: 68. 1947
 Astrolepis D.M.Benham & Windham, Amer. Fern J. 82(2): 55. 1992
 Bommeria E.Fourn., Dict. Bot. 1: 448. 1876 (1877)
 Calciphilopteris Yesilyurt & H.Schneid., Phytotaxa 7: 52. 2010
 Cheilanthes Sw., Syn. Fil. 5, 126. 1806 – rozwartka
 Cheiloplecton Fee, Mem. Foug., 7. Ic. Esp. Nouv.: 33, 135, t.20. 1857
 Doryopteris J.Sm. emend. J.C.Yesilyurt, J. Bot. (Hooker) 3: 404. 1841
 Gaga Pryer, F.W.Li & Windham, Syst. Bot. 37(4): 855. 2012
 Hemionitis L., Sp. Pl. 2: 1077 1753 – nagółka
 Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt, Phytotaxa 221(2): 116. 2015
 Mildella Trevis., Reach Ist. Lombardo Sci., Rendiconti 9: 810. 1877
 Myriopteris Fee emend. Grusz & Windham, Mem. Foug., 5. Gen. Filic.: 148
 Notholaena R.Br., Prodr.: 145. 1810
 Ormopteris J.Sm. ex J.Sm., Hist. Fil.: 281. 1875
 Paragymnopteris K.H.Shing, Indian Fern J. 10: 227. 1993
 Parahemionitis Panigrahi, Amer. Fern J. 83(3): 90, f.1. 1993
 Pellaea Link, Fil. Spec.: 59. 1841 – ciemnotka
 Pentagramma Yatsk., Windham & E.Wollenw., Amer. Fern J. 80(1): 13. 1990
 Trachypteris Andre ex Christ, Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesamten Naturwiss. 36: 150. 1899

Przypisy